

Divinópolis est une municipalité de l'État du Minas Gerais
 Divinópolis de Goiás est une municipalité de l'État de Goiás
 Divinópolis do Tocantins est une municipalité de l'État du Tocantins

Homonymie de toponyme